Placodontia vormen een orde van mariene reptielen uit het Trias. Zij worden gerekend tot de Sauropterygia, de superorde die ook de Plesiosauriërs omvat.

Placodonten worden gekenmerkt door hun schildpadachtige voorkomen. Ze waren meestal tussen de één en twee meter lang, maar de grootste soorten konden wel drie meter lang worden.

De Placodontia waren van alle mariene reptielen de minst gespecialiseerde zwemmers. Gedurende de ongeveer 35 miljoen jaar dat ze voorkwamen, leefden ze niet in open zee maar alleen bij de kust, vermoedelijk in moerassen.

Placodontia leefden van schelpdieren. Dat geldt niet voor Helveticosaurus, een geslacht waarover zeer weinig bekend is en waarvan niet zeker is of het wel tot de orde moet worden gerekend.

De eerste fossiele Placodontia werden gevonden in 1830, waarna andere vondsten volgden in heel Europa en het Midden-Oosten.

Taxonomische indeling 
 Klasse Reptilia
 Superorde Sauropterygia
 Orde Placodontia
 Superfamilie Placodontoidea
 Familie Paraplacodontidae
 Geslacht Paraplacodus
 Geslacht Saurosphargis
 Familie Placodontidae
 Geslacht Placodus
 Superfamilie Cyamodontoidea
 Geslacht Psephosaurus
 Geslacht Sinocyamodus
 Familie Henodontidae
 Geslacht Henodus
 Familie Cyamodontidae
 Geslacht Cyamodus
 Familie Macroplacidae
 Geslacht Macroplacus
 Familie Protenodontosauridae
 Geslacht Protenodontosaurus
 Familie Placochelyidae
 Geslacht Placochelys
 Geslacht Psephochelys
 Geslacht Psephoderma
 Geslacht Psephosauriscus

Trias
 
Uitgestorven reptielen